Types traditionele zeilschepen:

 Lijst Traditionele zeilschepen
 Lijst Traditionele zeilschepen
Zeilschepen, traditioneel